Са́лби:

 Салби — поселение на острове Мэн.
 Салби — самая длинная река острова Мэн.
 Салби — водохранилище на острове Мэн.